Сочаница може да се односи на:

 Манастир Сочаница, манастир Српске православне цркве

или

 Сочаница (Лепосавић), насеље у општини Лепосавић, КиМ, Република Србија
 Сочаница (Двор), насеље у општини Двор, Банија, Република Хрватска
 Велика Сочаница, насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ